Reinecker est un nom de famille germanophone porté notamment par :

 Herbert Reinecker (1914-2007), scénariste allemand ;
 Julius Eduard Reinecker (1832-1895), mécanicien allemand.